Ландон (Ландо; , ) — многозначный термин:

Имя:
 Ландон — епископ Реймса (645—649)
 Ландон — папа римский (913—914)

Фамилия:
  (род. 1949) — профессиональный канадский хоккеист.
 Ландон, Шарль Поль (1760—1826) — французский художник